

События 
Подробнее см. также: :Категория:1943 год

Январь 
 6 января — Указом Президиума Верховного Совета СССР в РККА введены новые знаки различия — погоны, объявленные в войсках Приказом НКО № 25 от 15 января 1943 года.
 12 января
 Орджоникидзевский край переименован в Ставропольский край.
 Началась операция «Искра».
 14 — 24 января — в Касабланке (Марокко) проходила конференция глав Антигитлеровской коалиции.
 14 января — в перестрелке с карабинерами погиб лидер антифашистской организации «Мидас-614» Иоаннис Цигантес, что привело к развалу этой организации.
 16 января — Силами РККА освобождён город Ростов-на-Дону.
 18 января — войска Ленинградского фронта освободили Шлиссельбург (с 1944 по 1992 г. — Петрокрепость). Прорвана блокада Ленинграда.
 19 января — образована Ульяновская область.
 25 января — день освобождения Воронежа от немецких захватчиков.
 26 января — образована Кемеровская область.
 30—31 января — Аданская конференция в Турции.
 31 января — нацистами уничтожено гетто в Пружанах.

Февраль 
 2 февраля — в Сталинграде капитулировала 6-я немецкая армия; точка перелома в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне.
 5 февраля — Красная армия освободила город Старый Оскол.
 6 февраля — из Челябинской области выделена Курганская область.
 7 февраля — Красная армия освободила город Азов.
 8 февраля — в СССР учреждён орден Кутузова 3-й степени.
 9 февраля — японские войска эвакуировались с острова Гуадалканал. Завершилось сражение за Гуадалканал.
 10 февраля — Ферхат Аббас и национальные лидеры арабского населения Алжира составили «Манифест алжирского народа», требующий ликвидации французского колониального режима в Алжире. Генерал Шарль де Голль и движение «Свободная Франция» отклонили эти требования.
 14 февраля — в ходе общего наступления Красной Армии Ростов-на-Дону, Свердловск и другие города в округе были окончательно освобождены от немецких войск.
 15 февраля — обергруппенфюрер СС Пауль Хауссер, открыто нарушив личный приказ Гитлера, отдал приказ эвакуировать находившийся под его командованием 2-й танковый корпус СС из-под Харькова.
 22 февраля — правительство Болгарии приняло решение депортировать евреев страны в концлагерь Треблинка.
 27 февраля — в результате проведения операции «Ганнерсайд» норвежские диверсанты взорвали завод по производству тяжёлой воды в Рьюкане (Норвегия), осложнив выполнение германского ядерного проекта.
 февраль — сформирован Эстонский легион СС.

Март 
 1 марта — советские войска освободили Демянск.
 2 марта — отрядами СС совершена самая масштабная карательная акция Второй мировой войны — Корюковская трагедия.
 12 марта — в результате активной деятельности партизан Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС) итальянский гарнизон был вынужден оставить греческий город Кардица, ставший первым городом Южной Европы, освобождённым от фашистских войск.
 22 марта — гитлеровцами были заживо сожжены почти все жители белорусской деревни Хатынь за то, что якобы оказывали помощь партизанам.

Апрель 
 8 апреля — в Вашингтоне подписан договор между США и Ираном, предусматривавший установление режима наибольшего благоприятствования для американской торговли в Иране.
 19 апреля — начало антифашистского восстания в Варшавском гетто.
 22 апреля
 в СССР правительство издало указ «О мерах наказания изменникам Родины и предателям, и о введении для этих лиц, как меры наказания, каторжных работ».
 Альберт Хофманн (Albert Hofmann) сделал первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД.
 Апрель — проведение гитлеровцами в Минске карательной операции «Волшебная флейта».

Май 
 2 мая — в Сталинграде состоялся футбольный матч «На руинах Сталинграда».
 5 мая — японский физик Иосио Нисина доложил штабу военно-воздушных сил Японии, что создание атомной бомбы технически возможно. Утверждена секретная атомная программа — проект «Эн».
 13 мая — итало-немецкие войска в Северной Африке капитулировали на полуострове Бон — завершена Североафриканская кампания (с 13 сентября 1940 года).
 15 мая — Официально распущен Коминтерн (Третий Интернационал).
 16 мая — подавлено антинацистское восстание в Варшавском гетто.

Июнь 
 4 июня — военный переворот в Аргентине (Революция 43 года). Гражданский президент Рамон Кастильо свергнут организацией «Grupo de Oficiales Unidos», возглавляемой полковниками Мигелем Монтесом, Хуаном Пероном и Эмилио Рамиресом. Временным президентом назначен генерал Артуро Роусон (до 7 июня 1943 года).

 7 июня
 В Германии ракетная программа Вернера фон Брауна объявлена первоочередной для вермахта.
 Новым временным президентом Аргентины назначен дивизионный генерал Педро Рамирес (до 9 марта 1944 года).
 19 июня — в СССР введена Орденская лента к орденам и медалям.

Июль 
 3 июля — основана Коммунистическая партия Цейлона.
 4 июля — в авиакатастрофе погиб премьер-министр польского правительства в изгнании Владислав Сикорский.
 5 июля — начало последней на Восточном фронте немецкой стратегической наступательной операции «Цитадель», вошедшей в историю как Курская битва.
 10 июля — сформирован генеральный штаб Национально-освободительной армии Албании.
 11 июля — пик насилия во время Волынской резни.
 12 июля — в районе Прохоровки произошло крупнейшее встречное танковое сражение Второй мировой войны. Начало контрнаступления советских войск в районе Орла.
 15 июля — нацистские войска прекратили наступление на Курской дуге. С этого момента стратегическая инициатива на Восточном фронте окончательно перешла к Красной армии.

Август 
 5 августа — освобождение городов Орёл и Белгород. В Москве впервые проведён салют в честь войск, освободивших эти города.
 17 августа
 Квебекская конференция;
 Парламент Сирии избрал генерального секретаря Кутла ватания Шукри аль-Куатли президентом страны.
 18 августа — ночью 600 британских бомбардировщиков нанесли удар по полигону Пенемюнде, центру германской ракетной программы.
 20 августа — нацистами уничтожено Глубокское гетто.
 23 августа — советскими войсками окончательно освобождён Харьков.
 26 августа — Египет установил дипломатические отношения с СССР.
 28 августа — в Софии от инфаркта скончался вернувшийся из ставки Гитлера в Восточной Пруссии царь Болгарии Борис III. Новым царём провозглашён шестилетний Симеон II Саксен-Кобург-Готский.

 30 августа — освобождён Таганрог. В ознаменование этого события в Москве был дан третий в истории Великой Отечественной войны праздничный салют.

Сентябрь 
 3 сентября — правительство Италии во главе с маршалом Пьетро Бадольо подписало условия капитуляции Италии. В тот же день войска 8-й британской армии высадились на юге Апеннинского полуострова в районе Реджо-ди-Калабрия.
 4 сентября — в Лябиноти прошла Вторая конференция Национально-освободительного фронта Албании.
 5 сентября город Дзержинск был полностью освобождён от немецкой оккупации, и одновременно ударные части Южного фронта освободили город Артёмовск.
 8 сентября — союзное командование обнародовало условия капитуляции Италии. Начало гражданской войны.
 9 сентября
 Войска 5-й армии США высадились в районе Салерно в Италии.
 Иран объявил войну Германии.
 10 сентября — освобождён город Мариуполь.
 16 сентября — освобождён город-герой Новороссийск.
 17 сентября — освобождён город воинской славы Брянск.
 18 сентября
 Ликвидирована Уссурийская область Приморского края РСФСР.
 Освобождён город Бердянск.
 23 сентября
 Бенито Муссолини объявил, что переворот против его правительства провалился, и провозгласил марионеточную Итальянскую социальную республику, существовавшую на территории, оккупированной вермахтом.
 Освобождён город Полтава.
 25 сентября — советскими войсками освобождён Смоленск.

Октябрь 
 1 октября — почти все евреи Дании в количестве 7000 человек силами датского антинацистского подполья перевезены в нейтральную Швецию.
 9 октября — в СССР введено высшее воинское звание Главный маршал рода войск.
 10 октября — в СССР учреждён Орден Богдана Хмельницкого трёх степеней.
 12 октября
 1-я польская дивизия им. Тадеуша Костюшко и 1-й польский танковый полк им. героев Вестерплатте впервые вступили в бой с германскими войсками у деревни Ленино Могилёвской области Белорусской ССР. День 12 октября отмечался в Польской Народной Республике как День Войска Польского.
 Физик Нильс Бор тайно вывезен из Швеции в Англию на британском бомбардировщике.
 13 октября — Италия вступила в войну на стороне антигитлеровской коалиции.
 23 октября — советские войска освободили Мелитополь.
 25 октября — советские войска освободили Днепропетровск.
 30 октября — завершилось Московское совещание министров иностранных дел союзников. Среди прочих документов принята Декларация об Австрии, в которой правительства СССР, США и Великобритании выступили за восстановление свободной и независимой Австрии.

Ноябрь 
 6 ноября — советские войска освободили Киев.
 8 ноября
 В СССР учреждены высший военный орден «Победа» и орден Славы трёх степеней.
 Парламент Ливана исключил из конституции страны статьи, ограничивающие суверенитет страны в пользу Франции.
 Правительство УССР возвратилось в Киев из Харькова.
 9 ноября — в Вашингтоне 44 государствами учреждена Администрация ООН по оказанию помощи и реабилитации (ЮНРРА).
 11 ноября — войска «Свободной Франции» арестовали президента Ливана Бишара эль-Хури, премьер-министра Риада ас-Сольха, видных политиков Камиля Шамуна и Пьера Жмайеля. Парламент распущен, действие конституции прекращено.
 19 ноября — отъезд президента Колумбии Альфонсо Лопес Пумарехо в США (вернулся 16 мая 1944 года). Исполняющим обязанности президента оставался .
 21 ноября — в Албании сторонники свергнутого короля Ахмета Зогу создают организацию Легалитети для борьбы с немецкими оккупантами и одновременного противодействия силам Коммунистической партии Албании.
 22 ноября — после массовых выступлений французские власти освободили арестованных лидеров Ливана и восстановили у власти его законное правительство. Этот день стал национальным праздником — Днём независимости Ливана.
 28 ноября — 1 декабря — Тегеранская конференция руководителей трёх союзных во 2-й мировой войне держав: СССР (И. В. Сталин), США (Ф. Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль); состоялась в Тегеране (Иран).
 29 ноября — Антифашистское вече народного освобождения Югославии запретило королю Югославии Петру II возвращение в страну.

Декабрь 
 8 декабря — генерал Шарль де Голль заявил, что Франция будет до конца продолжать борьбу за возвращение Французского Индокитая.
 14 декабря — утверждён новый гимн СССР (музыка А. В. Александрова, слова С. В. Михалкова и Г. А. Эль-Регистана).
 24 декабря — 1300 британских и американских бомбардировщиков нанесли удары по пусковым платформам германских ракет «Фау-1» на побережье Ла-Манша.
 28 декабря — депортация калмыцкого народа в Сибирь.

Без точных дат 
 Начало года — американский компьютер «Марк I» успешно прошёл первые испытания.
 Американский астроном Карл Сейферт выделил в отдельный класс галактики с аномально активными ядрами (сейфертовские галактики). В настоящее время считается, что такая активность вызывается сверхмассивными чёрными дырами в ядрах этих галактик.
 Англичанин Алан Тьюринг разработал «Колосс», секретный специализированный компьютер, предназначенный для расшифровки перехваченных сообщений немецких войск.
 Французами Ж.-И. Кусто и Э. Ганьяном изобретён акваланг.

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Театр

Литература

Изобразительное искусство СССР

Авиация

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Джордж Маршалл, государственный и военный деятель США.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1943 году

Февраль 
 5 февраля — Нолан Бушнелл, американский инженер и предприниматель, один из отцов-основателей индустрии компьютерных игр.
 20 февраля — Александр Александров, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.
 25 февраля — Джордж Харрисон, английский рок-музыкант, гитарист группы «The Beatles» (ум. в 2001 году).
 26 февраля — Казимера Прунскене, литовская политическая деятельница.

Март 
 9 марта
 Джеф Раскин, компьютерный специалист, создатель компьютера Macintosh (ум. в 2005 году).
 Роберт Фишер, американский шахматист, 11-й чемпион мира (ум. в 2008 году).
 12 марта — Ратко Младич, сербский генерал, начальник штаба Войска Республики Сербской (1992—1995).
 19 марта — Марио Монти, премьер-министр Италии (2011—2013).
 28 марта — Джимми Ван Юй, гонконгский и тайваньский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер (ум. в 2022).
 29 марта
 Эрик Айдл, британский актёр, сценарист. Участник комик-группы «Монти Пайтон».
 Джон Мейджор, британский политик, 72-й премьер министр Великобритании.

Апрель 
 14 апреля — Николай Петров, советский и российский пианист (ум. в 2011 году).

Май 
 4 мая — Михаил Шемякин, российский и американский художник и скульптор.
 5 мая
 Майкл Пейлин, британский актёр, сценарист, писатель, один из участников группы «Монти Пайтон».
 Рафаэль Мартос Санчес, испанский певец, киноактёр.

Июнь 
 28 июня — Клаус фон Клитцинг, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии.
 17 июня — Ньют Гингрич, американский политик, политический аналитик и комментатор.

Июль 
 7 июля — Тото Кутуньо, итальянский композитор и эстрадный певец.
 19 июля — Томас Сарджент, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2011 года.
 26 июля — Мик Джаггер, английский рок-музыкант, лидер группы Rolling Stones.

Август 
 8 августа — Юлий Гусман — советский и российский режиссёр театра и кино, телеведущий, актёр, общественный и политический деятель.
 9 августа — Кен Нортон — американский боксёр-профессионал, бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC (ум. в 2013 году).
 11 августа — Первез Мушарраф, генерал, бывший президент Пакистана (ум. в 2023 году).
 17 августа — Роберт Де Ниро, американский актёр, режиссёр и продюсер.
 29 августа — Артур Брюс Макдональд, канадский астрофизик, лауреат Нобелевской премии по физике 2015 года.

Сентябрь 
 6 сентября
 Роджер Уотерс, британский рок-музыкант.
 Ричард Джон Робертс, британский биохимик и молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1993 года.
 23 сентября — Хулио Иглесиас, испанский певец.
 29 сентября — Лех Валенса, польский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года, президент Польши в 1990—1995 годах.

Октябрь 
 5 октября — Инна Чурикова, советская и российская актриса.
 6 октября — Александр Шилов, русский художник.
 22 октября — Катрин Денёв, французская актриса.

Декабрь 
 6 декабря — Олег Григорьев, русский поэт и художник (ум. в 1992 году).
 8 декабря — Джим Моррисон, поэт, лидер группы The Doors (ум. в 1971 году).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1943 году, Список умерших в 1943 году
 7 января — Никола Тесла, сербский и американский физик, инженер, изобретатель в области электротехники и радиотехники.
 26 января — Николай Иванович Вавилов, советский учёный-генетик, селекционер.
 14 февраля — Давид Гильберт, немецкий математик.
 23 февраля — Григорий Пантелеевич Кравченко, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза.
 28 марта — Сергей Васильевич Рахманинов, русский композитор, пианист и дирижёр.
 6 апреля — Александр Мильеран — французский политический деятель, социалист, президент Франции в 1920—1924 годах (род. 1859).
 18 апреля — Исороку Ямамото — Главнокомандующий Объединённым флотом Японской империи во время Второй мировой войны.
 26 июня — Карл Ландштейнер, австрийский врач, иммунолог, химик. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1930 год).
 21 августа — Абрахам Меррит, американский писатель, журналист и редактор, оказавший значительное влияние на развитие жанров фэнтези и мистического триллера.
 28 августа — Борис III, царь Болгарии в 1918—1943 годах (род. 1894).

Нобелевские премии 
 Физика — Отто Штерн — «Вклад в развитие метода молекулярных пучков и открытие и измерение магнитного момента протона».
 Химия — Георг (Дьёрдь) де Хевеши — «За работу по использованию изотопов в качестве меченых атомов при изучении химических процессов».
 Медицина и физиология — Хенрик Дам и Эдуард Дойзи — «за открытие химической структуры витамина K».
 Литература — не присуждалась.
 Премия мира — не присуждалась.

См. также

Примечания